Der Jauerling ist ein Berg im südöstlichen Waldviertel in Niederösterreich. Mit  ist er die höchste Erhebung der Wachau.

Namensgebung 
Der Name entstand aus dem slawischen Wort Javornik, was so viel wie „Ahornberg“ bedeutet.

Topographie 
Die Gipfelregion ist flächig und plateauartig ausgeprägt, so dass zwei Punkte die Höhe von  erreichen, aber an anderen Orten Gipfelkreuze aufgestellt wurden. Eine mit Gipfelkreuz gekennzeichnete Stelle trägt explizit den Namen Falscher Gipfel. Die Gipfelregion ist über Oberndorf mit einer öffentlichen Straße und dann in mehreren Fahrwegen erschlossen. An seinem Fuß fließt im Osten die Donau und im Norden und Westen der Spitzer Bach.

Auf dem Jauerling befindet sich eine Sendeanlage für UKW, Richtfunk und TV und eine Aussichtswarte, welche auch als Kontrollstelle am Nord-Süd-Weitwanderweg dient. In der Westecke der Jahnwiese, auf der sich Sportanlagen befinden, ist das Jahn-Denkmal platziert. Am Osthang befindet sich auch ein kleines Skigebiet mit Flutlichtanlage, in dem am 13. Januar 2012 das erste Weltcuprennen, ein Flutlicht-Snowboard-Parallelslalom, stattgefunden hat.

Klima 
Am Jauerling herrscht ein Übergangsklima mit kontinentalem Einfluss aus dem Osten und ozeanischem Einfluss aus dem Westen. Die Jahresdurchschnittstemperatur im 30-jährigen Mittel 1971–2000 beträgt 6,5 °C, der Jahresniederschlag liegt bei 729,4 mm. Jährlich treten rund 120 Frosttage und 50 Eistage auf. Aufgrund der Höhenlage befindet sich die Wetterstation am Jauerling häufig über den Kaltluftseen bzw. der Inversionsschicht. Folglich sind die nächtlichen Tiefstwerte und die Sonnenstunden gegenüber tiefer liegenden Gebieten erhöht. Jährlich fallen rund 195 cm Schnee. Laut Statistik gibt es 15 Gewitter pro Jahr, 14 davon fallen in den Zeitraum April – September. Das Monatsmittel der Windgeschwindigkeit ist kaum Schwankungen unterworfen und beträgt im Jahresdurchschnitt rund 9 km/h. Charakteristisch sind vorherrschende Westwinde. Die Anzahl an Sommertagen ist gegenüber tieferen Lagen infolge geringerer Tageserwärmung merklich reduziert. Jährlich treten etwa 10 solcher Tage auf.

Siehe auch 

 Wachau
 Maria Laach am Jauerling
 Spitz (Niederösterreich)

Weblinks 
 Skiarena Jauerling
 Gemeinde Maria Laach
 Kraftweg
 Naturpark Jauerling

Einzelnachweise 

Berg in Europa
Berg in Niederösterreich
Wintersportgebiet in Niederösterreich
Geographie (Maria Laach am Jauerling)
Berg im österreichischen Granit- und Gneishochland